Kevin Álvarez ist der Name folgender Personen:

* Kevin Álvarez (Fußballspieler, 1996), honduranischer Fußballspieler
 Kevin Álvarez (Fußballspieler, 1999), mexikanischer Fußballspieler